Vulvectomia se refere a um procedimento médico no qual a vulva é parcialmente ou completamente removida.

Procedimentos de remoção cirúrgica